Soldiers of Fortune (boek), een roman uit 1897 van Richard Harding Davis
Soldiers of Fortune (computerspel), een computerspel uit 1993
Soldiers of Fortune (1919), een film van Allan Dwan
Soldiers of Fortune (2012), een film van Maksim Korostyshevsky
Soldiers of Fortune (televisieserie), een televisieserie uit 1955
Soldiers of Fortune (album), een album uit 1986 van de rockband Outlaws